Das 500-Meter-Rennen im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1924 war das erste Eisschnelllaufrennen in der Olympischen Geschichte. Es fand am 26. Januar um 10:00 Uhr statt im Stade Olympique de Chamonix statt.

Erster Sieger in der Geschichte der Olympischen Winterspiele wurde der US-Amerikaner Charles Jewtraw, der gegen Charles Gorman aus Kanada antrat.

Vor dem Rennen wurden die Paare durch Auslosung ermittelt. Mit 31 Eisschnellläufern aus 13 Nationen, die an Wettkämpfen teilnehmen sollten, wurde diese Zahl nach dem Rückzug von vier Athleten, darunter Christfried Burmeister, der Estlands einziger Vertreter bei den ersten Winterspielen sein sollte, auf 27 Athleten aus 10 Nationen reduziert. Dies führte zu einer leichten Neuordnung der Paare.

Vor den Spielen trainierte das finnische Team in Davos, wo Clas Thunberg mit einer Zeit von 43,8 Sekunden nur vier Zehntel hinter dem Weltrekord von Oscar Mathisen lag. Mathisens konnte aus beruflichen Gründen nicht an diesen Spielen teilzunehmen.

Joseph Moore aus den Vereinigten Staaten und Eric Blomgren aus Schweden bildeten das erste Paar und waren somit die ersten Athleten in der Geschichte, die bei Olympischen Winterspielen einen Wettkampf bestritten. Moore stellte mit 45,6 Sekunden den ersten Olympischen Rekord bei Winterspielen auf. Asser Wallenius aus Finnland verbesserte Moores Zeit um sechs Zehntelsekunden und rückte bei noch elf verbleibenden Läufern auf den ersten Platz vor. Sein Rekord wurde vom späteren norwegischen Silbermedaillengewinner Oskar Olsen (44,2 s) und vom Olympiasieger Charles Jewtraw eingestellt.

Ergebnisse

Anmerkungen

Weblinks 

 

00500 m